Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1939 rozegrano w dniach 26 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Elwood Cooke /  Bobby Riggs -  Charles Hare /  Frank Wilde, 6–3, 3–6, 6–3, 9–7

Gra podwójna kobiet 
 Sarah Fabyan /  Alice Marble -  Helen Hull Jacobs /  Billie Yorke, 6–1, 6–0

Gra mieszana 
 Alice Marble  /  Bobby Riggs -  Nancy Brown /  Frank Wilde, 9–7, 6–1

Przypisy 

Wimbledon według lat
1939 w tenisie ziemnym
1939 w Wielkiej Brytanii